Bernabé Zapata Miralles era il detentore del titolo ma è stato eliminato ai quarti di finale da Andrej Martin.

In finale Daniel Altmaier ha sconfitto Andrej Martin con il punteggio di 3-6, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

  Daniel Altmaier (campione)
  Facundo Bagnis (secondo turno)
  Daniel Elahi Galán (semifinale)
  Bernabé Zapata Miralles (quarti di finale)

  Tseng Chun-hsin (quarti di finale) 
  Radu Albot (primo turno) 
  Marc-Andrea Hüsler (primo turno) 
  Andrej Martin (finale)

Qualificati 

  Jonáš Forejtek (semifinale)
  Rudolf Molleker (secondo turno)
  Sumit Nagal (primo turno, ritirato)

  Henri Squire (secondo turno) 
  Benjamin Hassan (secondo turno) 
  Oleksii Krutykh (secondo turno)

Lucky loser 

  Miljan Zekić (secondo turno)

Wildcard 

  Max Hans Rehberg (primo turno)
  Marius Copil (primo turno)

  Bernabé Zapata Miralles (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Heilbronner Neckarcup 2022